Караччиоли () — итальянская фамилия:

 Караччиоли, Антонио — итальянский богослов XVII века, из ордена театинцев.
 Караччоли, Джованни (1480—1550) — итальянский военачальник, затем маршал Франции.
 Караччиоли, Доменико (1715—1789) — неаполитанский дипломат и учёный.
 Караччиоли, Иоанн-Антоний (умер в 1569) — религиозный деятель; третий сын Джованни Караччиоли.

См. также 
 Караччоло